Sneeuwwitje (en de zeven dwergen), Engelse naam van het sprookje van de gebroeders Grimm
 Snow White (cartoon), Amerikaanse tekenfilm met Betty Boop uit 1933
 Snow White and the Seven Dwarfs, een Amerikaanse animatiefilm uit 1937
 Snow White (2001), Amerikaanse televisiefilm uit 2001
 Snow White and the Huntsman, een Amerikaanse fantasyfilm uit 2012
 Mirror Mirror (2012), Amerikaanse speelfilm, ook Snow White genoemd

Zie ook 
 Sneeuwwitje (doorverwijspagina)